Calvados (departement), een Frans departement 
Calvados (drank), een alcoholische drank uit dit departement